n0